Kamba kan syfta på:

Kamba (folk) – en folkgrupp i Kenya
Kamba (språk) – ett bantuspråk som talas som modersmål av omkring 2,5 miljoner människor, främst etniska kamba i Kenya och Tanzania